Джованни Баттиста Гаулли (; 8 мая 1639, Генуя — 2 апреля 1709, Рим) — итальянский  эпохи барокко, более известный по прозванию Бачиччио, или Бачиччья (() — шутливое прозвание, на генуэзском диалекте означает «генуэзец» (уменьш. от «giambattista»).

Дж. Б. Гаулли работал главным образом в Риме как мастер фресковой росписи и портретной живописи переходного периода от барокко к рококо. Известен великолепными иллюзионистскими фресками на своде церкви Иль-Джезу в Риме. На его творчество оказал влияние Джан Лоренцо Бернини.

Биография 
Дж. Б. Гаулли родился в Генуе, его родители умерли во время эпидемии чумы 1654 года. Учился живописи у Лучано Борзоне в Генуе. В середине XVII века Генуя была одним из главных художественных центров, открытым как для космополитических влияний, в том числе североевропейских стран с некатолическим населением: Северной Германии, Голландии, Англии. Такие художники, как П. П. Рубенс и А. Ван Дейк работали в Генуе в течение нескольких лет. На формирование индивидуального стиля живописи Гаулли оказывали влияние В. Кастелло, Дж. Б. Кастильоне, Б. Строцци, а также манера   Рафаэля и эклектизм художников  болонской школы .

В 1653 году Гаулли переехал в Рим, его заметил генуэзский торговец картинами Пеллегрино Пери, который познакомил художника с Джан Лоренцо Бернини. Знаменитый Бернини помогал Гаулли в получении заказов. Гаулли также нашел покровителя в лице генуэзца, иезуита, одиннадцатого Генерала Общества Иисуса (ордена иезуитов)   Джованни Паоло Олива. В 1662 году Гаулли стал членом Академии Святого Луки в Риме, а в 1674 его избрали президентом (рrincipi) Академии.

Творчество 
В 1663 году Гаулли получил свой первый крупный заказ на создание алтаря церкви Сан-Рокко в Риме. В ранних произведениях Гаулли — картинах на мифологические и библейские сюжеты — ощущается влияние Рубенса и Ван Дейка. 
Однако после посещения  Пармы в 1669 году и изучения росписей купола Пармского собора работы Корреджо, индивидуальный стиль Гаулли приобрёл более свободный, живописный характер, а манера «pittura di sotto in su»  («письмо снизу вверх, под потолок»), использованная Корреджо, будет с блеском продемонстрирована в его более поздних произведениях.

К первой половине XVII века было завершено оформление интерьеров крупных «материнских» церквей орденов контрреформации: иезуитов (Сант-Андреа-аль-Квиринале),     театинцев  и ораторианцев   (Санта-Мария-ин-Валичелла, Ораторио деи Филиппини). Кьеза Нуова ). Но два самых главных храма, принадлежавших Обществу Иисуса: Сант-Иньяцио и Иль-Джезу, хотя и были богаты мрамором и камнем, оставались ещё без внутреннего убранства. Благодаря поддержке Бернини и Олива росписи церкви Иль-Джезу поручили 22-летнему Гаулли.

Гаулли украсил весь купол, включая лантерну и  пандативы, центральный свод, ниши в окнах и потолки трансептов. Основная живописная композиция «Триумф имени Иисуса» занимает свод нефа. Она создана в 1672—1679 в манере «тромплёй» (фр. trompe-l'œil — «обманчивый глаз», «обманчивая видимость») — разновидности перспективных плафонных росписей, известных под названием (итал. pittura di sotto in sù — «живопись под потолок», или «снизу вверх»). Программу росписи, вероятно, сочиняли Бернини и Олива. Созданный Гаулли эффект, вдохновленный творчеством Бернини, побудил критиков называть Гаулли «Бернини в красках» или «выразителем идей» гения итальянского барокко.

Избранные работы

Монументальные росписи 
 «Триумф имени Иисуса». Роспись свода церкви Иль-Джезу. Рим. 1672—1679
 Росписи пандативов купола на тему «Добродетели кардиналов» в церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне. Рим. 1662—1672

Портреты 
 Папы римские:
 Александр VII
 Климент IX
 Климент X
 Иннокентий XI
 Александр VIII
 Иннокентий XII
 Климент XI
 Джанлоренцо Бернини (1665)
 Леопольдо Медичи (ок. 1675)
 Автопортрет (1667/1668)

Картины на библейские сюжеты 
 Брак в Кане Галилейской
 Иоанн Креститель в пустыне (ок. 1671)
 Иоанн Креститель (ок. 1676)
 Поклонение тельцу (1683)

Примечания

Галерея 

Итальянские художники барокко